Kursk é uma cidade na Rússia.

Kursk também pode se referir a:
 Oblast de Kursk, uma divisão federal da Rússia
 Batalha de Kursk, uma batalha da Segunda Guerra Mundial travada em 1943 entre União Soviética e Alemanha
 KYPCK, um grupo musical finlandês
 Kursk (K-141), submarino da Marinha da Rússia lançado em 1994 e afundado em 2000
 3073 Kursk, um asteroide localizado no cinturão de asteroides do Sistema Solar

Desambiguação
Desambiguações de topônimos